Никола́й Алекса́ндрович Лу́нин:
 Лунин, Николай Александрович (1789—1848) — тайный советник, шталмейстер.
 Лунин, Николай Александрович (1907—1970) — командир подводной лодки, контр-адмирал, Герой Советского Союза.
 Лунин, Николай Александрович (1915—1968) — новатор железнодорожного транспорта, Герой Социалистического Труда.